FCB steht für:
 File Control Block, Dateikontrollblock oder Dateisteuerblock zur Dateiverwaltung bei Computern
 Flughafen Ficksburg Sentra Oes, Flughafen in Ficksburg, Freistaat Südafrika, nach dem IATA-Flughafen-Code
 FCB (Werbeagentur), US-amerikanische Werbeagentur
 FCB-Gruppe, Verwandtschaftsgruppe (Klade) von Bakterien

 FC Baník Ostrava, Sportverein
 FC Barcelona, Sportverein
 FC Basel, Sportverein

 FC Bern, Sportverein
 BFC Dynamo, Sportverein
 1. FC Bocholt, Sportverein
 FC Bremerhaven, Sportverein
 FC Brügge, Sportverein

FCB